Aquarela Brasileira 7 é o sétimo e último repertório do disco de Emílio Santiago, lançado em 1994.

.

Faixas 
 É luxo só (Ary Barroso, Luiz Peixoto)
Na cadência do samba (Luiz Bandeira)
 Dilema (Gilson Casinha, Aldir Blanc)
Castigo (Dolores Duran)
 Fim de caso (Dolores Duran)
 Coleção (P. Zdanowski, Cassiano)
Todo azul do mar (Flávio Venturini-Ronaldo Bastos)
 Cadê juizo (Gilson Casinha, Joran)
 Alfluentes (Fhernanda Rodrigues, Sarah Benchimol)
 Razão de viver (Paulo Sergio Valle, Eumir Deodato)
 Desde que o samba é samba (Caetano Veloso)
Folhas secas (Nelson Cavaquinho-Guilherme de Brito)
 Lembranças (Benil Santos, Raul Sampaio)
Meu nome é ninguém (Haroldo Barbosa-Luiz Reis)
 Tropeços naturais (Altay Veloso)
 Passarinho, Passarola...Quero Ver Voar (GRES Tradição)
Rio de Lá Pra Cá (GRES Acadêmicos do Salgueiro)
Atrás da verde e rosa só não vai quem já morreu (GRES Estação Primeira de Mangueira)(David Correia, Bira do Ponto, Paulinho Carvalho, Carlos Sena)

Álbuns de 1995
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns em língua portuguesa